Reames ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred E. Reames (1870–1943), US-amerikanischer Politiker
 Britt Reames (* 1973), US-amerikanischer Baseballspieler
 John Reames (1942–2008), englischer Fußballfunktionär

Siehe auch:
 Reams
 Reems
 Riems